Krzyzanowski oder Krzyzanowsky oder Krzyżanowski ist der Familienname folgender Personen:

 Gleb Maximilianowitsch Krzyzanowski (1872–1959), sowjetischer Politiker
 Heinrich von Krzyzanowski (* 1822; † ?), Rittergutsbesitzer und Reichstagsabgeordneter
 Ida Krzyzanowski-Doxat (1867–1947), österreichische Opernsängerin (Sopran)
 Johann Krzyzanowsky (1802–1864), Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung
 Konrad Krzyżanowski (1872–1922), polnischer expressionistischer Maler

 Otfried Krzyzanowski (1886–1918), österreichischer Autor
 Rudolf Krzyzanowski (1859–1911), österreichischer Dirigent und Komponist

Siehe auch:
 Krschischanowski